Drie superhelden van Marvel Comics
Henry Pym, de eerste die de titel Ant-Man gebruikte
Scott Lang, de tweede die de titel gebruikte
Eric O'Grady, de derde die de titel gebruikte.

Ant-Man (film), een film gebaseerd op het personage Ant-Man
Ant-Man and the Wasp, een film wat het vervolg is op de film Ant-Man
Ant-Man and The Wasp: Nano Battle!, attractie in Hong Kong Disneyland.